The Last Man on Earth (1924), een komische stomme film
The Last Man on Earth (1964), een verfilming van het boek Ik ben een legende
The Last Man on Earth (2011), een Italiaanse sciencefictionfilm
The Last Man on Earth (2015), een Amerikaanse tv-serie
Last Man on Earth (album), een muziekalbum van Loudon Wainwright III